Geranio de hoja redonda puede referirse a:
 El nombre común de la planta Geranium robertianum;
 El nombre común de la planta Geranium rotundifolium.